Административные округа Москвы — единица территориального деления Москвы. Административные округа делятся на районы;
 Муниципальные округа Москвы — упразднённая единица территориального деления Москвы (с 1991 по 1994 год). Заменены на районы.